Bourne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gilbert Charles Bourne
 B.A. Bourne